Trinity Bay (engl. für „Dreifaltigkeits-Bucht“) ist der Name folgender Buchten:

in Australien:
 Trinity Bay (Queensland), bei Cairns

in Kanada:
 Trinity Bay (Bonavista Bay), in der Bonavista Bay, Neufundland
 Trinity Bay (Bowen Island), in British Columbia
 Trinity Bay (Lake of the Woods), im Kenora District, Ontario
 Trinity Bay (Malcolm Island), in der Queen Charlotte Strait, British Columbia
 Trinity Bay (Neufundland), zwischen Avalon- und Bonavista-Halbinsel, Neufundland

in den Vereinigten Staaten:
 Trinity Bay (Louisiana), südlich von New Orleans
 Trinity Bay (Texas), Nordost-Teil der Galveston Bay